Татьяна Марцинковская: Марцинковская, Татьяна Владимировна (род. 1962) — советская, российская, американская певица;
 Марцинковская, Татьяна Давидовна (род. 1951) — российский психолог.